Сан Хосе Пиједрас Неграс има више значења:

 Сан Хосе Пиједрас Неграс (Санто Доминго де Морелос), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Хосе Пиједрас Неграс (Тетла де ла Солидаридад), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику